Église du Corpus Christi de Rome
Église du Corpus Christi de Buffalo
 Église du Corpus Christi (Niasvij)